Tadeusz Jan Riedl (ur. 1895) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), dowódca I baonu 42 pp
 Tadeusz Riedl (ur. 1933) – entomolog, profesor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, były rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku